Charlie og chokoladefabrikken kan henvise til:
 Charlie og chokoladefabrikken (roman) – roman af Roald Dahl.
 Charlie og chokoladefabrikken (film fra 1971) – film fra 1971 og første filmatisering af bogen.
 Charlie og chokoladefabrikken (film fra 2005) – film fra 2005 og anden filmatisering af bogen.